Centre de Diagnòstic Biomèdic, estructura que agrupa els laboratoris de l'Hospital Clínic de Barcelona
 Castellers de Berga, colla castellera de Berga (Berguedà)
 Banc de Desenvolupament del Carib (del seu nom en anglès Caribbean Development Bank), institució financera internacional per al desenvolupament de l'àrea del Carib
 CDB Sevilla (de l'acrònim en castellà Club Deportivo Baloncesto), club de bàsquet de la ciutat de Sevilla
 Caçadors de bolets, programa de Televisió de Catalunya
 Convenció sobre la Diversitat Biològica, acord internacional de protecció de la biodiversitat
 Bus de dades comú (del seu nom en anglès Common Data Bus), element informàtic de l'algorisme de Tomasulo que permet l'execució fora d'ordre